Clubul Sportiv Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, cunoscut sub numele de CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, Gloria Bistrița-Năsăud, sau pe scurt Gloria  este un club sportiv din Bistrița, România, care are mai multe echipe ce concurează la nivel profesionist în diverse sporturi.

Echipe notabile 
 CS Gloria Bistrița-Năsăud (fotbal)
 CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud (handbal feminin)

Legături externe
Site web oficial

Cluburi sportive din România
Sport în Bistrița